Ростовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ростовка — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Ростовка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2008 году.

Россия 
 Ростовка — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Ростовка — деревня в Усманском районе Липецкой области.
 Ростовка — деревня в Большереченском районе Омской области.
 Ростовка — деревня в Называевском районе Омской области.
 Ростовка — посёлок в Омском районе Омской области.
 Ростовка — деревня в Белинском районе Пензенской области.
 Ростовка — село в Каменском районе Пензенской области.
 Ростовка — посёлок в Тамалинском районе Пензенской области.
 Ростовка — село в Бугульминском районе Татарстана.